Tollywood (Bengali), een filmindustrie in West-Bengalen, India
 Tollywood (Telugu), een filmindustrie in Andhra Pradesh en Telangana, India